Likokallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Likokallio (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Likokallio (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 

Robotskapade Finlandförgreningar